Lorenzini est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Carlo Lorenzini (1826-1890), écrivain italien, rendu célèbre par son livre Les Aventures de Pinocchio ;
 Carola Lorenzini (1899-1941), aviatrice chilienne ;
 Claude Lorenzini (né en 1939), homme politique français ; 
 Germaine Lorenzini (1942-2017), harpiste française ;
 Lorenzo Lorenzini (1650-1721), mathématicien et physicien italien ;
 Stefano Lorenzini (né vers 1652), médecin et ichtyologue italien.

Divers 
 Ampoules de Lorenzini, organes sensoriels spéciaux présents sur les Chondrichthyes.

Voir aussi 
 

Patronyme italien